Quel är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Quel ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Quel är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Quel. Runt Quel är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Arnedo,  km väster om Quel. Omgivningarna runt Quel är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i La Rioja, Spanien